Niederhoff steht für:

ehem. Ortsname:
 Niderhoff, Frankreich

Siehe auch:
 Niederhof